Шаламон:
 Шаламон — король Венгрии (1063—1074) из династии Арпадов.
 Шаламон — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Шаламон — кантон во Франции, департамент Эн.